Сфери́чность — количественная мера того, насколько сферическим (круглым) является объект.

Определённая Х. Уоделлом (H. Wadell) в 1935 году сферичность  частицы представляет собой отношение площади поверхности сферы (того же объёма, что и данная частица) к площади поверхности частицы: 

где  равно объёму частицы и  равно площади поверхности частицы. Сферичность сферы равна единице по определению, а вследствие изопериметрического неравенства сферичность любого другого тела меньше единицы.

Вывод формулы 
Хакон Уоделл определил сферичность как отношение площади поверхности сферы равного с данной частицей объёма к площади поверхности данной частицы. Рассмотрим сначала сферическую частицу, у которой площадь поверхности , а её объём  равен объёму исследуемой частицы.

Выразим площадь поверхности этой частицы  через её объём :

Следовательно,

Тогда выражение сферичности  для произвольной частицы, имеющей площадь поверхности  и объём , приобретает вид

Примеры

Эллипсоидальные объекты 
Сферичность  сплюснутого сфероида равна

 
где a и b равны большой и малой полуосям сфероида.

Сферичность некоторых объектов

См. также
 Изопериметрическое отношение

Примечания 

Аналитическая геометрия